Stanča – comune della Slovacchia
 Antonio Michele Stanca – genetista e accademico italiano
 Lucio Stanca – politico italiano
 Legge Stanca – legge italiana

Pagine correlate
 Stanco